Призрен је топоним који може да се односи на:

 Призрен, градско насеље на Косову и Метохији, Србија;
 Призрен, општина на југу АП Косово и Метохија у Србији; 
 Призренски округ, округ Србије са седиштем у Призрену;
 Призренски Град или Каљаја, средњовековно утврђење у Призрену у коме се једно време налазила престоница Српског царства; 
 Призрен (Мркоњић Град), средњовековно утврђење у околини Мркоњић Града.